Лиепа ( — липа):

Персоналии 
 Лиепа, Андрис Марисович (род. 1962) — советский и российский артист балета.
 Лиепа, Анита (1928—2022) — латвийская писательница.
 Лиепа, Илзе Марисовна (род. 1963) — советская и российская балерина и актриса.
 Лиепа, Марис-Рудольф Эдуардович (1936—1989) — латвийский и советский артист балета, актёр.

Топоним 
 Лиепа — населённый пункт в Приекульском крае Латвии.